lgk – codice ISO 639-3 della lingua ligarak
 LGK – codice IATA dell'Aeroporto di Langkawi, Malaysia